Ligbi steht für
Ligbi (Sprache)
Ligbi (Volk)